Eä, een universum verzonnen door J.R.R. Tolkien
 Enki, een Babylonische en Mesopotamische god
 Ea (Spanje), een stad in Spaans Baskenland

 Electronic Arts, een uitgever en ontwikkelaar van computerspellen
 Early Access, een verdienmodel waarbij een computerspel al in een vroege fase van ontwikkeling verkocht wordt
 Evangelische Alliantie, een samenwerkingsverband van Christelijke organisaties
 Electrify America, een netwerk van oplaadstations voor elektrische voertuigen

 en andere, afkorting voor andere dingen
 en anderen, afkorting voor andere personen